Plusieurs villes ou communes francophones possèdent une rue ou une avenue dite des Jacinthes, 
 peut-être parfois en raison de la présence au moins originelle de la plante du même nom dans ses environs, 
 mais sans doute la plupart du temps du simple fait du choix d'une municipalité de nommer les voies d'un nouveau quartier / lotissement par des noms de fleurs, 
 ou encore par proximité avec un (ancien ou toujours existant) jardin public voire un square, un muséum de botanique etc.

Belgique 
Avenue des Jacinthes à Bruxelles.

France 
 Rue(s) des Jacinthes à Montpellier,
 Perpignan,
 ou encore Pont-de-l'Isère ;

 avenue des Jacinthes à Pontault-Combault.

Etc.

Jacinthes Rue